«Монпелье́» (, ) — французский футбольный клуб из одноимённого города, основанный в 1919 году. Домашней ареной с 1976 года является стадион «Стад де ла Моссон».

Выступает в Лиге 1, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Франции.

История 

Клуб был основан как Montpellier La Paillade Sport Club в 1974 году в результате слияния футбольных клубов Montpellier-Littoral FC (осн. 1919) и AS Paillade. Профессиональный статус обрёл в 1978 году. С 1989 года носит название Montpellier Hérault Sport Club.

После победы в Кубке Франции в 1929, «Монпелье» в 1932 году принимал участие в первом сезоне чемпионата Франции по футболу вместе с девятнадцатью другими клубами.

В 1974 году клуб был куплен Луи Николленом, который являлся президентом и основным акционером клуба до своей смерти 29 июня 2017 года. Текущее название команда получила в 1989 году. До этого команда называлась Montpellier Paillade Sport Club.

В 1990 году команда добилась нового успеха в Кубке Франции, а также несколько раз участвовала еврокубках. Но в начале 2000-х годов клуб отправился в Лигу 2. В сезоне 2006/2007 «Монпелье» едва не вылетел в Лигу 3, остановившись лишь в четырёх очках от зоны вылета. С сезона 2009/2010 клуб выступает в Лиге 1. 21 мая 2012 года клуб впервые в своей истории стал чемпионом, обыграв вылетевший из элитного дивизиона «Осер» в гостевом матче.

Летом 2018 года главным тренером команды стал Мишель Тер-Закарян. В апреле 2019 года клуб подписывал с ним новое соглашение, рассчитанное до июня 2021.

Достижения

Национальные 
Чемпионат Франции
 Чемпион: 2011/12

Чемпионат Франции (Лига 2)
 Победитель (3): 1945/46, 1960/61, 1986/87

Кубок Франции
 Обладатель (2): 1929, 1990
 Финалист (2): 1931, 1994

Кубок Французской лиги
 Финалист: 2011

Международные 
Кубок Интертото
 Победитель: 1999
 Финалист: 1997

Состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#002e7c" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#f56701" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#002e7c" align="left" |

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Франции
ФК «Монпелье»